L'Inconnu du Nord-Express est un roman américain de Patricia Highsmith (1950).
 L'Inconnu du Nord-Express est un film américain de Alfred Hitchcock (1951), partiellement inspiré du roman.